Scottish Socialist Party (1987-1990), voormalige Schotse politieke partij.
Scottish Socialist Party (1998), Schotse politieke partij.